Мари́я Ива́новна Фаде́ева (в девичестве — Фаде́ева, 4 марта 1958, Псков, РСФСР, СССР) — советская гребчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1979).

Карьера 
На Олимпиаде в Москве Мария в составе распашной четвёрки с рулевым завоевала бронзу.

Чемпионка СССР, неоднократная чемпионка мира.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле